Swansong () — пятый студийный альбом группы Carcass, вышедший в 1996 году на лейбле Earache Records. Изначально диск должен был быть издан на лейбле Columbia records, но после судебных разбирательств Swansong издал старый лейбл группы Earache Records. На альбоме отметился прогресс в плане облегченности звука.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
 Кен Оуэн — ударные
 Карло Регедас — гитара
 Билл Стир — гитара
 Джефф Уокер — бас-гитара, вокал

Примечания

Ссылки 

 Тексты песен альбома

Альбомы Earache Records
Альбомы Carcass